Евтуше́нко — украинская фамилия, а также русская фамилия украинского происхождения. Происходит от греческого имени  и его просторечной формы Евтух.

Известные носители 
 
 
 
 Евтушенко, Андрей Иванович (1926—2000) — полный кавалер ордена Славы.
 Евтушенко, Вадим Анатольевич (род. 1958) — советский футболист.
 Евтушенко, Василий Иванович (1921—1997) — чабан колхоза имени Фрунзе Васильковского района Днепропетровской области, Герой Социалистического Труда.
 Евтушенко, Владимир Яковлевич (1925—2013) — русский советский писатель.
 Евтушенко, Владислава (род. 1996) — российская модель, вице-мисс конкурса «Мисс Россия 2015» и участница «Мисс Вселенная 2015».
 
 Евтушенко, Дометий Гурьевич (1893—1983) — советский певец (баритон); заслуженный деятель искусств Украинской ССР.
 
 Евтушенко, Ирина Дмитриевна (1957—2017) — российский гинеколог.
 Евтушенко, Леонид Макарович (1945—2022) — советский и украинский гандбольный тренер.
 Евтушенко, Михаил Яковлевич (1913—1964) — Герой Социалистического Труда, тракторист Прокопьевской МТС Кемеровской области.
 Евтушенко, Никифор Тимофеевич (1917—2002) — Герой Советского Союза.
 Евтушенко, Николай Никитович (1921—2021) — заслуженный агроном РСФСР, Герой Социалистического Труда.
 Евтушенко, Павел Анатольевич (род. 1985) — российский хоккеист, нападающий сборной России по сурдохоккею.
 Евтушенко, Светлана Сергеевна (род. 1936) — советская, партийная и профсоюзная деятельница.
 Евтушенко, Спиридон Макарович (1883—1938) — диакон Русской православной церкви, священномученик, местночтимый святой Украинской Православной Церкви.

См. также 
 
 
 Евтушенково

Примечания